Nikola Mektić e Mate Pavić erano i detentori del titolo e si sono riconfermati campioni, battendo in finale Matwé Middelkoop e Luke Saville con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campioni)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

  John Peers /  Filip Polášek (primo turno) 
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (semifinale)

Wildcard 

  Julian Cash /  Henry Patten (primo turno) 

  Jonny O'Mara /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rothesay International 2022